Марьяновское сельское поселение — муниципальное образование:
 Марьяновское сельское поселение — в Крыму
 Марьяновское сельское поселение — в Мордовии